Le nom Davison peut désigner :

Patronymes 
 Bruce Davison (1946-), acteur, producteur et réalisateur américain ; 
 Bryce Davison (1986-), patineur artistique canadien ; 
 Emily Davison (1872–1913), suffragette britannique ;
 Francis Davison (1919-1984), artiste britannique ; 
 Gemma Davison (1987-), footballeuse anglaise ;
 Henry Davison (1867-1922), banquier américain et fondateur de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;
 Jerdarrian Devontae  Davison (2002-), joueur américain de basket-ball ;
 Nathaniel Davison (1736–1809) diplomate anglais ;
 Peter Davison (1951-), acteur britannique ;
 Rob Davison (1980-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Roderic H. Davison (1917-1996), historien américain.

Autres 
 Comté de Davison